Nervijuncta är ett släkte av tvåvingar. Nervijuncta ingår i familjen hårvingsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårvingsmyggor
Nervijuncta